Олимпийский марафон 1960 года стал самым необычным марафоном в истории Олимпийских игр. Ни его старт, ни его финиш не находились на олимпийском стадионе. Марафон начался поздним вечером, а кончился после захода солнца при свете факелов. Победитель бежал всю дистанцию босиком.

Старт марафона был дан 10 сентября в 17:30 на Капитолийском холме, одном из семи холмов Рима. Маршрут представлял собой треугольную петлю, проходящую среди памятников древнего Рима, мимо терм Каракаллы, по Аппиевой дороге и финишировал у триумфальной арки Константина.

Фаворитом был советский стайер Сергей Попов, который 11 октября 1959 года на марафоне в Кошице (Чехословакия) вторым в мире выбежал дистанцию из 2:20, установив высшее мировое достижение 2:17.45,2. В начале дистанции лидерство захватил Ауреле Вандендриссхе, пятикратный чемпион Бельгии в 1956—1960 годах. За ним держалась небольшая группа участников, в которую входили англичанин Артур Кейли и два африканских бегуна — Абебе Бикила и марокканец Ради Бен-Абдесселам. Бикила привлекал всеобщее внимание, поскольку бежал босиком. К 20 километру Бикила и Ради вышли в лидеры и бежали вместе почти до самого финиша. За 500 метров до финиша, на площади Капенских ворот (Piazza di Porta Capena), на спуске при свете факелов Бикила убежал от соперника и в итоге выиграл у него 25 секунд. По иронии судьбы свой финишный рывок Бикила начал у Аксумского обелиска, во времена Муссолини вывезенного из Эфиопии итальянскими захватчиками. Бронзовую медаль завоевал новозеландец Барри Мэги, отставший от чемпиона на две минуты. Следом, проиграв чемпиону около 4 минут, финишировали два советских стайера — Константин Воробьёв и Сергей Попов.

Медалисты

Результаты соревнований

Примечания

Ссылки 
 Official report

марафон (мужчины)
М